Nicolaas III kan zijn:

 Nicolaas III van Antiochië, Grieks patriarch van Antiochië (1000-1003)
 Nicolaas III van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (1084-1111)
 Paus Nicolaas III, paus van 1277 tot 1280
 Nicolaas III van Putten (overleden 1311), heer van Putten
 Nicolaas III van Troppau (overleden 1394), hertog van Troppau
 Nicolaas III Hoen (1405-1473), heer van Hoensbroeck
 Nicolaas III van Tecklenburg (overleden 1508), graaf van Tecklenburg